Никола́й Алексе́евич Васи́льев:
 Васильев, Николай Алексеевич (1871—1918) — русский учёный в области текстильной техники.
 Васильев, Николай Алексеевич (1900—1971) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.